Oroz es un apellido vasco-navarro que puede hacer referencia a:

 Oroz (apellido), apellido español de origen vasco.
 Oroz-Betelu, municipio español en Navarra.
 Estadio Tomás Oroz Gaytán, estadio de béisbol de Ciudad Obregón, Sonora, México.